Cette page est la page d'homonymie de Alvear et General Alvear.

Patronyme 

 Carlos María de Alvear (1789-1852), homme d'État et militaire argentin ;
 Enrique Alvear Urrutia (1916-1982), évêque chilien, serviteur de Dieu ;
 Marcelo Torcuato de Alvear (1868-1942), homme politique argentin, fils de Torcuato de Alvear, président de la Nation (1922-1928) ;
 María de Alvear (1960-), compositrice hispano-allemande ;
 Soledad Alvear, avocate et femme politique chilienne ;
 Torcuato de Alvear (1822-1890), homme politique argentin, fils de Carlos María de Alvear.

Toponyme 

 Alvear, localité argentine située dans le département de General Alvear ;
 Cerro Alvear, montagne argentine située en Terre de Feu ;
 Puerto Alvear, localité rurale argentine située dans le département de Diamante et dans la province d'Entre Ríos ;
 Intendente Alvear, localité argentine située dans la province de La Pampa, en Argentine, et le chef-lieu du département de Chapaleufú.

 General Alvear, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 General Alvear ; localité argentine située dans la province de Mendoza, et chef-lieu du département de General Alvear ;
 General Alvear,  situé dans la province de Buenos Aires ;
 Département de General Alvear, département argentin situé dans la province de Corrientes ;
 Département de General Alvear, département argentin situé dans la province de Mendoza.